Herbert Feigl – filosofo austriaco
 Peter Feigl – ex tennista austriaco
 Peter Feigl – ebreo austriaco, naturalizzato statunitense, superstite dell'Olocausto